Землянківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Землянківська сільська рада — Полтавська область, Глобинський район
 Землянківська сільська рада — Сумська область, Глухівський район

Див. також 
 Землянська сільська рада